Palmnicken steht für:

 Palmnicken (Fürstenwalde/Spree), Wohnplatz der Stadt Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 deutscher Name von Jantarny, Siedlung städtischen Typs, Oblast Kaliningrad, Russland